Taos kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Taos (Missouri)
Ranchos de Taos
Taos (New Mexico)

en naar:
Taos (film)